Четврто Светско првенство у одбојци за жене 1962. је одржано у Совјетском Савезу од 13. октобра до 25. октобра 1962. 
Светско првенство се од оснивања одржавало сваке четврте године. Како је женска одбојка постала олимпијски спорт од 1964. године, ФИВБ-а је одлучила да се првенство не одржава у олимпијској години и због тога је првенство одржано 1962. године.

Учесници 
На светско првенство су учествовале 14 репрезентације.

Формат такмичења 
Формат такмичења се састојао из два круга (први и завршни круг). У , 14 репрезентација је било подељено у 4 групе (две групе са по четири екипе и две групе са по три екипе). Све екипе су се пласирале у други круг.

У , креиране су две групе (од 1.-8. места и од 9.-14. места), тимови су били распоређени у зависности од пласмана у Првом кругу (по две првопласиране екипе из сваке групе су биле смештене у групи од 1.-8. места а остале екипе у групи од 9.-14. места). Коначни пласман екипа је одређен по Бергеровом систему.

Први круг

Група А - Лењинград

Група Б - Рига

Група Ц - Кијев

Група Д - Москва

Завршна рунда 
 Резултати између тимова који су играли међусобно у Првој рунди су пренети у завршну рунду.

Група од 9.-14. места - Кијев

Група

Група од 1.-8. места - Москва

Коначан пласман

Види још 
 Светско првенство у одбојци 1962.

Спољашње везе 

 fivb резултати

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Совјетском Савезу
Одбојка у 1962.